Unter dem Zweitmarkt versteht man einen Markt, in dem die Ansprüche aus bestehenden Lebensversicherungsverträgen oder geschlossenen Fonds während der Vertragslaufzeit gehandelt werden.

 Zweitmarkt für Lebensversicherungen
 Zweitmarkt für geschlossene Fonds

Der Begriff des Zweitmarktes ist nicht zu verwechseln mit dem Sekundärmarkt. Der Sekundärmarkt beschreibt den Handel mit börsengängigen Wertpapieren nach dem Börsengang.